Le championnat du Suriname d'échecs est une compétition qui permet de désigner le meilleur joueur d'échecs du Suriname. Il est organisé par la Fédération surinamaise des échecs .

Historique 
Le championnat a eu lieu pour la première fois en décembre 1945. Il est organisé par la fédération des échecs du Suriname depuis la création de cette dernière en 1955. Le championnat d'échecs féminin du Suriname a eu lieu pour la première fois en 1989.

Vainqueurs du championnat national mixte 
Les différents vainqueurs du championnat national mixte, depuis 1945, sont :  
{| class="sortable wikitable"
! Année !! Vainqueur
|-
| 1945 ||Baltus Jessurun
|-
| 1947 ||Alfred Soares
|-
| 1948 || Alfred Soares
|-
| 1949 || L. Kanteman
|-
| 1950 ||L. Kanteman
|-
| 1951 || C. de Boer
|-
| 1952 || Alfred Soares
|-
| 1953 || C. de Boer
|-
| 1954 || C. de Boer
|-
| 1955 ||C. de Boer
|-
| 1956 || Jules Jacobs
|-
| 1958 || Jules Jacobs
|-
| 1959 ||Jules Jacobs
|-
| 1960 || Jules Jacobs
|-
| 1961 || Jules Jacobs
|-
| 1962 || Lothar Saam
|-
| 1963 || Jules Jacobs
|-
| 1964 || Lothar Saam
|-
| 1965 || Lothar Saam
|-
| 1966 || Brouwn
|-
| 1967 || Brouwn
|-
| 1968 || Theo van Philips
|-
| 1969 || Theo van Philips
|-
| 1970 ||Lothar Saam
|-
| 1971 || Theo van Philips
|-
| 1972 || Theo van Philips
|-
| 1973 ||Theo van Philips
|-
| 1974 ||Piet Sonneveld
|-
| 1975 || Wim Veer Sr.
|-
| 1976 || Wim Veer Sr.
|-
| 1977 || Wim Veer Sr.
|-
| 1978 || Wim Veer Sr.
|-
| 1979 ||Lothar Saam
|-
| 1980 ||Wim Veer Sr.
|-
| 1981 ||Jerome Lindeboom
|-
| 1982 || Pas d'édition
|-
| 1983 || Dewperkash Gajadin
|-
| 1984 || Kiem Thin Tjong Tjin Joe
|-
| 1985 ||Kiem Thin Tjong Tjin Joe
|-
| 1986 ||Wim Veer Jr.
|-
| 1987 || Endy Kasanardjo
|-
| 1988 ||Endy Kasanardjo
|-
| 1989 ||Franklin Mungroo
|-
| 1990 ||Dewperkash Gajadin
|-
| 1991 || Geert Peeters
|-
| 1992 ||Roger Matoewi
|- 
| 1993 ||Geert Peeters
|-
| 1994 || Pas d'édition
|- 
| 1995 || Julian Neyhorst
|-
| 1996 || Julian Neyhorst
|-
| 1997 || Julian Neyhorst
|- 
| 1998 ||Julian Neyhorst
|-
| 1999 ||Roger Matoewi
|-
| 2000 ||Michael Siban
|-
| 2001 ||Franklin Mungroo
|-
| 2002 || Roger Matoewi
|-
| 2003 || Roger Matoewi
|-
| 2004 || Roger Matoewi
|-
| 2005 ||Dewperkash Gajadin
|-
| 2006 || Roger Matoewi
|-
| 2007 || Roger Matoewi
|-
| 2008 || Roger Matoewi
|-
| 2009 ||Suradj Hanoeman
|-
| 2010 || Roger Matoewi
|-
| 2011 ||Roger Matoewi
|-
| 2012 || Romario Sanches
|-
| 2013 || Romario Sanches
|-
| 2014 ||Romario Sanches
|-
| 2015 ||Roger Matoewi
|- 
| 2016 ||Roger Matoewi
|- 
| 2017 ||
|- 
| 2018 ||
|- 
| 2019 ||
|- 
| 2020 ||
|- 
| 2021 ||
|}

Vainqueurs du championnat féminin 

Les championnes du Suriname sont :
{| class="sortable wikitable"
! Année !! Vainqueur
|-
| 1989 || Aruna Jarbandhan
|-
| 1990 ||Aruna Jarbandhan
|-
| 2002 || Charissa Parmanand
|-
| 2003 ||Charissa Parmanand
|-
| 2004 || Victoria Naipal
|-
| 2005 || Victoria Naipal
|-
| 2006 || Victoria Naipal
|-
| 2007 || Victoria Naipal
|-
| 2008 || Victoria Naipal
|-
| 2009 ||Ekatarina Naipal
|-
| 2010 ||Victoria Naipal
|-
| 2011 ||Ekatarina Naipal
iL
|-
| 2012 || Rosangela dos Ramos
|-
| 2013 || Rosangela dos Ramos
|-
| 2014 ||Reyna Freyde
|-
| 2015 || Rosangela dos Ramos
|- 
| 2016 ||Rosangela dos Ramos
|- 
| 2017 ||
|- 
| 2018 ||
|- 
| 2019 ||
|- 
| 2020 ||
|- 
| 2021 ||
|}

Liens externes 
Livre du jubilée incluant les listes des champions mixtes, jeunes, féminins, en parties lentes et rapides, ainsi que la liste des clubs d'échecs vainqueurs du championnat des clubs et les champions scolaires.

Notes et références 

Compétition fondée en 1989
Compétition fondée en 1945
Suriname